Radio Eins ist der Name mehrerer Hörfunksender:

* Radio Eins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)
 Radio Eins (Coburg), ein privater Lokalradiosender
 Radio Eins (Obersteiermark), ein privates Lokalradio in Österreich

Siehe auch: Radio 1